Experiences (Manhattan Mistress) – film diretto da Joe Davian (1981)
Experiences – film diretto da Joe D'Amato (1998)